UNICA son las siglas de:

 Universidad Católica Cecilio Acosta, universidad situada en Venezuela;  
 Universidad de Comunicación Avanzada, universidad situada en Monterrey, México;
 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, universidad situada en Ica, Perú; o 
 Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe, red universitaria europea.